Људи који трче на маратону
Скраћеница за домаћи филм Маратонци трче почасни круг
 Маратонци (ТВ серија)